Giulio Cesare
Gaio Giulio Cesare